Bonanno steht für:
 Bonanno-Familie, New Yorker Mafia-Clan
 Bonanno Pisano (12./13. Jh.), italienischer Architekt und Bildhauer
 Villa Bonanno, Gartenanlage in Palermo, siehe Piazza Vittoria

Bonanno ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Maria Bonanno (* 1937), italienischer Anarchist
 Giovanna Bonanno (1713–1789), italienische Mörderin
 Giovanni Bonanno (* 1968), italienischer Autorennfahrer
 Joseph Bonanno (1905–2002), US-amerikanischer Mafioso
 Leonardo Bonanno (* 1947), italienischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof
 Margaret Wander Bonanno (1950–2021), US-amerikanische Schriftstellerin
 Rinaldo Bonanno (1545–1600), italienischer Bildhauer
 Salvatore Bonanno (1932–2008), US-amerikanischer Mafioso
 Serena Bonanno (* 1978), italienische Schauspielerin

Bonanno ist der Geburtsname folgender Personen:
 Keith Alexander (Musiker) (1963–2005), amerikanischer Gitarrist und Body-Modification-Künstler

Siehe auch:
 Bonano